«Joyride» — третій студійний альбом шведського гурту «Roxette». Випущений 1991 року.

Списки композицій 

Світовий реліз

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Roxette
Англомовні музичні альбоми